Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1958 se dispute du 6 au .

Sandra Reynolds remporte le simple dames. En finale, elle bat Jan Lehane.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Reynolds et Renee Schuurman.

En double mixte, la paire Renee Schuurman et Rod Laver enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1958
Adelaide
1958 en Australie
Novembre 1958